Helyek:
 Oaxaca – Mexikó egyik állama
 Oaxaca de Juárez – város Mexikóban, Oaxaca állam fővárosa
Egyéb:
 Oaxaca – olajszállító hajó
 Oaxaca – egyfajta mexikói sajt